Коллективи́ст — человек, предпочитающий работать в коллективе (в отличие от единоличника).

От этого термина происходят названия:

 Коллективист — посёлок в Брасовском районе Брянской области.
 Коллективист — железнодорожная платформа в Липецкой области, на линии Лев Толстой — Елец (см. шаблон).
 Коллективист — сельскохозяйственный журнал, издававшийся в СССР в 1920— начале 1930-х годов (орган Наркомзема, Колхозцентра и Союза союзов с.-х. кооперации).
 Коллективист — книжное издательство в 1900-х годах.